Le chat tig désigne en créole guyanais une des deux espèces sud-américaines suivantes :
Oncille
Margay

Mammifère (nom vernaculaire)
Leopardus